M8, a leendő autópálya jele
 M8, a csillagászati Lagúna-köd Meisser-száma
Haditechnika
 M8 (önjáró löveg), amerikai önjáró löveg az M3 Stuart harckocsi alvázán, a második világháborúban
 M8 Greyhound, amerikai páncélkocsi a második világháborúban